Dover peut faire référence à :

Toponyme

Angleterre 
 Dover, le nom anglais de Douvres ;
 Dover, un district du Kent, dont Dover est le centre administratif ;
 Dover, une circonscription du Kent.

Australie 
 Dover, une ville de l’État de Tasmanie.

Canada 
 Dover, une ville de la province de Nouvelle-Écosse ;
 Dover, une ville de la province de Terre-Neuve-et-Labrador ;
 Dover, une communauté de l'Île-du-Prince-Édouard.

États-Unis 
 Dover, une localité de l'Arkansas ;
 Dover, la capitale de l’État du Delaware ;
 Dover, une localité de Floride ;
 Dover, une localité de l'Idaho ;
 Dover, un village de l'Illinois ;
 Dover, une ville située dans le Kentucky ;
 Dover, une localité du Massachusetts ;
 Dover, une localité du Minnesota ;
 Dover, une localité du Missouri ;
 Dover, une localité du New Hampshire ;
 Dover, une localité du New Jersey ;
 Dover, une ville de l'État de New York ;
 Dover, une localité de l'Ohio ;
 Dover, ville située en Oklahoma ;
 Dover, une localité de la Pennsylvanie ;
 Dover, une localité du Tennessee ;
 Dover, une localité du Vermont ;
 Dover, une localité de Caroline du Nord.

Autres 
 Dover Corporation, une société industrielle diversifiée ;
 Dover Publications, une maison d'édition américaine ;
 Dover, un groupe de musique espagnol.

Voir aussi 
 

Homonymie de localités